Frédéric-Maurice de La Tour d'Auvergne (1605-1652), duc de Bouillon ;
 Frédéric-Maurice de La Tour d'Auvergne (1642-1707), comte d'Auvergne, fils du précédent ;
 Frédéric-Maurice de La Tour d'Auvergne (1702-1723), prince de Turenne .